SXJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shanshan (Cina)